Flygvapnets tekniska skola kan avse:
Flygvapnets tekniska skola (Finland) – ett skolförband verksamt till och med 2014
Flygvapnets tekniska skola (Sverige) – ett skolförband verksamt från 1942, numera en del av Försvarsmaktens Halmstadsskolor